Финал Кубка шотландской лиги 1949 (март) — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1948/49, состоявшийся 12 марта 1949 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Рэйт Роверс». Благодаря голам Торранса Джиллика и Вилли Пейтона обладателями трофея стали футболисты глазговского коллектива. Окончательный результат матча — 2:0 в пользу «джерс».

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Рэйт Роверс»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на Soccerbase.com 

 
1949
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Рэйт Роверс»
Футбол в Европе в 1949 году
События 12 марта
Март 1949 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1949 году